Arca peut désigner :

Toponymes 
En France
 Arca, un hameau abandonné de Muracciole où se trouve une église romane du  classée.
Le mot catalan Arca (pluriel : Arques) est souvent utilisé, dans le département français des Pyrénées-Orientales, pour désigner un dolmen :
 Arca de Calahons, à Catllar ;
 Arca de la Font Roja, à Caixas ;
 
 Dolmen du Pla d'Arques I, à Fuilla ;
 Dolmen du Pla d'Arques II, à Fuilla ;
 Dolmen du roc de l'Arca, à Felluns ;
 Dolmen de la Font de l'Arca, à Campoussy ;
 Roca d'Arques, à Oreilla ;
 Roc de l'Arquet, à Planèzes.
Au Portugal 
 Arca, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira de Frades, située dans le district de Viseu ;
 Arca, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo ;
Au Liban
 Arca, Arcæ ou Arca cæsarea, noms latins d'un site situé près de Miniara au Liban, connu sous le nom forteresse Archas pendant les croisades et cité dans la Bible, actuellement Tell Arqa

Musique 
 Arca est un groupe de musique français.
 Arca est une productrice de musique électronique vénézuélienne.

Autre 
 Arca est un genre de mollusques bivalves de la famille des arcidés et décrit par Gray en 1857.
 Arca est également le nom donné, en Corse, à une fosse commune. On en trouvait dans les cimetières communaux. On y enterrait les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer un tombeau. Il en existait aussi dans les églises. Y étaient souvent inhumés les prêtres qui y avaient exercé leur ministère.
 ARCA Space, entreprise aérospatiale basée au Nouveau-Mexique qui construit des fusées spatiales et autres aéronefs destinés à l'exploration spatiale.

Homonymie de sites mégalithiques